Кафедра гимнастики была одним из отделений Императорского Александровского университета, позже Хельсинкского университета . Она была основана в 1834 году и была ликвидирована в 1972—1974 годах, когда университетская подготовка учителей физического воспитания была передана на факультет физических наук и наук о здоровье Университета Йювяскюля .

Факультет 
Руководителя кафедры являлись следующие лица:

 1835—1848 Иоахим Отта
 1848—1853 Дэвид Огаст Хирн
 1854—1874 Вильгельм Бергхольм из Флоренции
 1875—1911 Виктор Хейкель, старший преподаватель учебной гимнастики 1908—1911
 1909—1930 Аксель Хельстен, старший преподаватель физиотерапии
 1912—1945 Калле Рикала, старший преподаватель учебной гимнастики.

Руководителями департаментов:

 1930—1944 Калле Рикала
 1945—1950 Лаури Таннер
 1950—1953 Клаус Суомела
 1953—1957 Мартти Карвонен
 1957—1967 Пааво Терасвирта
 1967—1974 Йоуко Тикканен

Вместе с тем, в состав остального профессорско-преподавательского состава кафедры входили представители следующих профильных направлений: учебная гимнастика, лечебная гимнастика (физиотерапия), фехтование, спорт, физиология и спортивная медицина .

Офис 
С момента своего основания до 1930-х годов кафедра работала в квартале Жираф на улице Фабианинкату в здании, спроектированном Карлом Людвигом Энгелем, которое было снесено с пристройки к главному зданию Хельсинкского университета . После этого гимназии было передано помещение Дома научных клубов (ныне Музей архитектуры) на Касармикату 24.

Ссылки 
 Atle Wilskman: Yliopistomme voimistelulaitoksen perustaminen ja alkuvaiheet. [Helsinki]: [kustantaja tuntematon], [1908]. NBN-FI f426929
 Komitealta, joka on asetettu tutkimaan kysymystä yliopiston voimistelulaitoksen muuttamisesta korkeakouluksi fyysillistä kasvatusta varten (= Komiteanmietintö; 1921, n: o 5). Helsinki: [kustantaja tuntematon], 1921. NBN-FI f436087
 Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen juhlajulkaisu 1834—1934. Helsinki: [Helsingin yliopisto], 1934. NBN-FI f490276
 Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen opiskelijoiden kirjalliset erikoistyöt vuoteen 1971 (= Julkaisuja, ISSN 0357-2374; n: o 10). Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto, 1977. ISBN 951-677-746-5 (nidottu)
 Kalervo Ilmanen, Touko Voutilainen: Jumpasta tiedekunnaksi: suomalainen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta, 1882—1982 (= Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja, ISSN 0356-746X; nro 84). [Helsinki]: Valtion painatuskeskus, 1983. ISBN 951-859-232-2 (sidottu)
 Voimistelulaitoksen tiloja, henkilökuntaa ja opiskelijoita esittäviä valokuvia Finna.fi-palvelussa
 Фотографии помещений кафедры, персонала и учеников на сервисе Finna.fi

Примечания 

Хельсинкский университет